

Patronyme 

 Césaire, patrice byzantin du début du  ;
 Aimé Césaire (1913-2008), écrivain et homme politique français ;
 Ina Césaire (née en 1942), ethnologue, dramaturge et poétesse française, fille d'Aimé Césaire ;
 Suzanne Césaire, née Suzanne Roussi (1915-1966), écrivaine française, épouse d'Aimé Césaire.

Prénom 
 
 Césaire Daugé (1858-1945), ecclésiastique et écrivain français de langue d'oc ;
 Césaire Huot (1814-1892), homme politique français ;
 Césaire Levillain (1885-1944), résistant français ;
 Césaire Mathieu (1796-1875), ecclésiastique français ;
 Césaire Nivière (1799-1879), agronome français ;
 Césaire Phisalix (1852-1906), herpétologue français ;
 Césaire Thérien (1824-1890), homme politique québécois ;
 Césaire Villatte (1816-1895), lexicographe allemand d'origine française.

Voir aussi 
 Les Césaire de la musique, nom des deux premières éditions des Trophées des arts afro-caribéens.
 

Patronyme français
Prénom français
Prénom masculin